Owenia voigti är en ringmaskart som beskrevs av Hagn 1982. Owenia voigti ingår i släktet Owenia och familjen Oweniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
voigti